Фридрих Швалли (; 1863—1919) — немецкий ориенталист, известный библеист и исламовед.

Христианин; выпускник Гисенского университета (1886), где он изучал теологию и востоковедение.

Служил профессором восточных языков в Гиссенском, Галле-Виттенбергском, Кёнигсбергском и Страсбургском университетах.

Труды 
 Die Reden des Buches Jeremia gegen die Heiden, Wilhelm Keller, Гисен, 1888 (защита в Гисене)
 Das Buch Ssefanja, eine historische-kritische Untersuchung, ZAW, 10 No.1 (1890):165-240 (Книга пророка Софонии)
 Das Leben nach dem Tod nach den Vorstellungen des Alten Israel und des Judentums einschließlich des Volksglaubens im Zeitalter Christi: eine biblische Untersuchung, Ricker, Гисен, 1892 (защита в Галле)
 Idioticon des Christlich Palästinischen Aramäisch, Ricker, Гисен, 1893 (защита в Страсбурге)
 Kultur des alten Orients, 1896
 Ibraham ibn Muhammed el-Baihaqi Kitab el Mahdsin val Masdwi, Лейпциг, 1899—1902
 Einige Bermerkungen zum Buche Hiob. ZAW 20 No.1 (1900):44-48 (Книга Иова)
 Semitische Kriegsaltertümer: Der heilige Krieg im alten Israel, Weicher, Лейпциг, 1901
 Kitab al-mahasin vai-masavi, herausgegeben von Friedrich Schwally mit Unterstützung der königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften, Ricker, Гисен, 1902
 Bernhard Stade, The books of Kings; critical edition of the Hebrew text, Hinrichs, Лейпциг, 1904 (в сотрудничестве с другими учёными)
 Die biblischen Schöpfungsberichte, B.G. Teubner, Лейпциг, 1906
 Aegyptiaca, in Theodor Noeldeke zum Siebzigsten Geburtstag (2 Marz 1906) gewidmet, edited by Carl Bezold, LIV and 1187 pages in two volumes, Гисен: A. Toepelmann, 1906
 Geschichte des Qorans von Theodor Nöldeke, (Zweite Auflage bearbeitet von Friedrich Schwally), Teil 1: Über den Ursprung des Qorans, Weicher, Лейпциг, 1909
 Unpolitische Briefe aus der Türkei, Gedanken über die Zukunft der Türkei, Frankfurter Zeitung, Nr.133 vom 15. Mai 1910 (совместно с )
 Biographien Muhammeds, Letzte Krankheit, Tod und die Bestattung Muhammeds nebst Trauergedichten ueber ihn. Biographen der Kenner des Kannonischen Rechts und des Korans, die zu Lebzeiten des Propheten und in der folgender Generation in Medina gewirkt haben, Band II:Teil 2, Brill, Leiden, 1912 (часть девятитомника 1905—1940, Eduard Sachau et al.)
 Beiträge zur Kenntnis des Lebens der Mohammedanischen Städter, Fellachen und Beduinen im heutigen Ägypten, Гейдельберг, 1912
 Betrachtungen über die Koransammlung des Abu Bekr, 321—325, in Festschrift Eduard Sachau; zum siebzigsten Geburtstage gewidmet von Freunden & Schülern: Weil, Gotthold & Sachau, Eduard: Georg Reimer, Берлин, 1915
 Der heilige Krieg des Islam in religionsgeschichtlicher und staatsrechtlicher Beleuchtung, Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, Bd.10, с. 688—713, Берлин, 1916
 Geschichte des Qorans von Theodor Nöldeke, (Zweite Auflage bearbeitet von Friedrich Schwally), Teil 2: Die Sammlung des Qorans, Weicher, Лейпциг, 1919

Примечания 

Востоковеды Германии
Преподаватели Кёнигсбергского университета